Harlander ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Harlander (1870–1953), deutscher Bauunternehmer
 Karl Harlander (1861–1936), bayerischer Generalleutnant
 Peter Harlander (* 1974) österreichischer Rechtsanwalt, IT-Sachverständiger, Politiker
 Stephan Harlander (* 1969), deutscher Basketballtrainer
 Sylvia Harlander (* 1974), deutsche Handballtorhüterin
 Tilman Harlander (* 1946), Architektur- und Wohnsoziologe an der Universität Stuttgart 
 Willy Harlander (1931–2000), bayerischer Volksschauspieler
 Wolf Harlander (* 1958), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Harlander Coats, ehemalige Zwirnspinnerei
 Harland (St. Pölten), Stadtteil von St. Pölten in Österreich
 Haarländer